Nolwen, Nolween ou Nolwenn est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Nolwen écrit également Nolwenn ou Nolwenne.

Sainte chrétienne 
 Noyale (), Noyale de Pontivy ou Nolwenn ; fêtée le 6 juillet.

Personnes portant le prénom  
 Nolwen (° vers 1975), chanteuse française.
 Nolwenn Arzel, née en 1982, harpiste bretonne.
 Nolwenn Auguste, née en 1986, comédienne française.
 Nolwenn Bena, née en 1997, joueuse internationale de rink-hockey.
 Nolwenn Corre, née en 1990, cheffe cuisinière.
 Nolwenn Daniel, née en 1973 en Bretagne, danseuse française.
 Nolwenn Faivre, née en 1989, skieuse française spécialiste du télémark. 
 Nolwenn Hervé, née en 1999, nageuse française. 
 Nolwenn Korbell, née en 1968, auteure-compositrice-interprète et actrice bretonne.
 Nolwenn Lemesle née en 1978, réalisatrice et scénariste française. 
 Nolwenn Leroy, née en 1982, chanteuse française ayant remporté la deuxième saison de Star Academy.
 Nolwenn, le premier album de la chanteuse française Nolwenn Leroy.

Notes et références